Niemcy:
 Günthersleben - część gminy Drei Gleichen w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Gotha
 Günthersleben-Wechmar - dawna gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Gotha

Zobacz też:
 Güntersleben